Карре́ль () — французская фамилия.

 Каррель, Алексис (1873—1944) — французский хирург, биолог, патофизиолог и евгенист, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1912 году.
 Каррель, Арман (1800—1836) — французский журналист, историк и публицист; основатель газеты «Le National».
 Каррель, Жан-Антуан (1829—1890) — итальянский горный проводник и альпинист, автор первого восхождения на высочайшую вершину Эквадора вулкан Чимборасо.

Другое 
 Каррель — небольшой ударный кратер в центральной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Карель